Џими Конорс је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Бјерна Борга резултатом 6-4, 3-6, 7-6, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1976.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1976.